

Wydarzenia 

 25 marca / 2 czerwca – widoczna kometa lub nova, być może tzw. Gwiazda Betlejemska.

Urodzili się 

 13 stycznia – Han Guangwudi, cesarz Chin (zm. 57).

Przypisy